Микола Давиденко був чинним чемпіоном, але він не зміг захистити свій титул, поступившись у першому раунді Даніеле Браччалі.

У фіналі Ігор Андрєєв переміг Ніколаса Кіфера з рахунком 5–7, 7–6(7–3).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Кубок Кремля 2005 Draw 

2005
Кубок Кремля